Alam I, emperador mogol.
 Alam II, emperador mogol (1759-1806).